Кос Корнелий Лентул (Cossus Cornelius Lentulus) e име на римските политици:

 Кос Корнелий Лентул (консул 1 пр.н.е.)
 Кос Корнелий Лентул (консул 25 г.)
 Кос Корнелий Лентул (консул 60 г.)